Молодёжная газета (Башкирия)
 Молодёжная газета (Чувашия)